The Woman in Me — второй студийный альбом канадской кантри-певицы Шанайи Твейн выпущен 7 февраля 1995 года и первый, где большинство песен, написано ей самой.
Диск стал самым успешным в её карьере на момент релиза, с общими продажами в 4 млн копий на конец года, сертифицирован в статусе 12-кр. платинового альбома RIAA на 1 декабря 2000 года (с продажами только в США более 12 млн копий, а в мире более 20 млн). Альбом получил множество наград, включая премию Грэмми как Лучший кантри-альбом на церемонии 1996 года.

История 
С альбома вышло 8 синглов, четыре из которых («Any Man of Mine», «(If You're Not in It for Love) I'm Outta Here!», «You Win My Love», и «No One Needs to Know») стали № 1 в кантри-чарте США US Hot Country Singles & Tracks.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Награды 
Источник:
 Canadian Country Music Association Awards (CCMA’s): Album of the Year (1995)
 Academy of Country Music Awards (ACMA’s): Album of the Year (1996)
 Billboard Music Awards: Country Album of the Year (1996)
 Golden Pick Awards: Favorite Album (1996)
 Grammy Awards: Best Country Album (1996) и ещё 3 номинации
 Radio & Records' Trade Magazine Poll: Best Country Album (1996)
 RPM’s Big Country Music Awards — (Canada): Album of the Year (1996)
 Canadian Country Music Association Awards (CCMA’s): Special Achievement Award (Top selling album by a female country artist ever) (1997)
 Canadian Country Music Association Awards (CCMA’s): Top Selling Album (1997)
 CMT's 40 Greatest Albums in Country Music #8 в 2006 году, высшее место для певиц в этом списке.

Примечания

Ссылки 

Альбомы Шанайи Твейн
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, спродюсированные Робертом Лангом
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как дважды платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Премия «Грэмми» за лучший кантри-альбом
Альбомы Mercury Nashville